

Persone
 Aldo Rostagno (1937-2021) – scrittore e regista italiano
 Alessandro Rostagno (1966) – giornalista e personaggio televisivo italiano
 Barbara Rostagno – personaggio fittizio della serie Distretto di Polizia
 Carlo Rostagno (1894-...) – generale italiano
 Derrick Rostagno (1965) – ex tennista statunitense
 Elio Rostagno (1947) – politico italiano
 Enrico Rostagno (1861-1942) – filologo e latinista italiano
 Luigi Rostagno di Villaretto (1779-1847) – politico italiano
 Marco Rostagno (1935-2004) – fumettista, illustratore e pittore italiano
 Mauro Rostagno (1942-1988) – sociologo, giornalista e attivista italiano
 Paolo Rostagno (1920-2004) – calciatore italiano
 Víctor Rostagno (1998) – ginnasta uruguaiano

Altro
 Barbara Rostagno – personaggio della serie televisiva italiana Distretto di Polizia